Пуэрто-Рико принимало участие в Летних Олимпийских играх 1980 года в Москве (СССР) в девятый раз за свою историю, но не завоевало ни одной медали. Сборную страны представляли 8 женщин.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 www.sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 1980 года